Хасково:
 Хасково — город в Болгарии. 
 Хасково — община в Болгарии.

См. также 
 «Хасково 2009» — болгарский футбольный клуб.